Фаненштиль, Герман Иоганн (; 1862—1909) — немецкий гинеколог.
 Луц Пфанненштиль (; род. 1973) — немецкий футбольный вратарь